DIX eller dix har flere betydninger:
 Danish Internet Exchange Point - fysiske infrastruktur i Danmark hvorigennem Internetudbydere and Content Delivery Networks (CDNs) udveksler internettrafik mellem deres netværk
 Digital Intel Xerox - tre selskaber som har lagt navn til standarden DIX Ethernet

Efternavn - personer med efternavnet Dix:
 Richard Dix
 John Adams Dix
 Otto Dix